Anhanguera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anhanguera (ort), Goiás, 
 Anhanguera (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar